Фе́рри Ко́рстен (, род. 4 декабря 1973, Роттердам, Нидерланды, также известный под псевдонимом System F) — нидерландский диджей, продюсер, композитор и создатель ремиксов. В 2010 году DJ Magazine расположил его на 9 место в списке 100 лучших диджеев мира. Также ведет своё собственное еженедельное радио-шоу Corsten’s Countdown, транслируемое на DI.fm, XM Satellite Radio, Радио Рекорд и KISS FM (Украина).

Биография 
Свою первую запись Ферри создал в возрасте 16 лет, однако официально считается, что его карьера началась в 27-летнем возрасте. На свою первую музыкальную клавиатуру Ферри накопил деньги занимаясь мойкой автомобилей, после чего начал миксовать аудио кассеты и продавать соседским ребятам. Позже начал давать живые представления со своим другом Робертом Смитом, за которые даже получил в 1989 году награду «De Grote Prijs van Nederland». Сингл «Don’t Be Afraid», был первым из синглов Ферри, которые получили место в чартах. Сингл был выпущен под псевдонимом Moonman.

В феврале 1999 года второй сольный проект Ферри под названием System F выпускает альбом «Out of the Blue». Сингл «Out of the Blue», а затем и «Cry», созданный совместно с Робертом Смитом, попадают в UK Top 20.

Набирающая обороты популярность Ферри в конце 90х сопровождается совместными проектами с известными диджеями и музыкантами, такими как DJ Tiësto (Gouryella), Vincent de Moor, Robert Smit. Трек «Gouryella», выпущенный проектом Gouryella, получает 15е место в UK Top 20 и завоевывает места в хит-парадах по всему миру.

В 1999 году Ферри присуждают звание «Продюсер года» на Ericsson Muzik Award в Лондоне. В 2000 году Ферри получает престижную награду «Silver Harp» за значительный и выдающийся вклад в музыку Нидерландов.

С этого времени Ферри занимается только электронной танцевальной музыкой. Десять его танцевальных треков получают «Золотой статус». В 2003 году Ферри участвует в создании ремиксов песен популярной японской певицы Аюми Хамасаки. Ремикс на песню Ayumi Hamasaki «Connected» выпускается в Германии отдельным синглом и расходится тиражом 4 миллиона копий.

В 2004 году Ферри выпускает альбом уже под своим именем. Впервые он его представляет во время своего 8-часового сета в Heineken Music Hall перед аудиторией в 4500 человек.

В 2005 году Ферри основывает свой собственный лейбл звукозаписи Flashover Recordings, под которым в 2006 году выпускает свой новый альбом «L.E.F.».

18 апреля 2007 года живое выступление Ферри Корстена транслируется в 130 странах мира по каналам WorldSpace Satellite Radio, XM Satellite Radio, AOL и Direct TV. 4 июля 2007 года Корстен представляет своё радиошоу «Corsten’s Countdown», в котором проигрывает наиболее популярные электронные танцевальные композиции. Шоу Корстена транслируется во многих странах, в том числе и в России на Радио Рекорд.

Личная жизнь 
Женат с 2002 года на Lia Colayco.

В 2008г родилась дочь Gabriella

В 2014г родился сын Seb

Дискография

Студийные альбомы 
 1996 Santa’s X-Mas Dance Party (as Dj Sno-White)
 1996 Looking Forward (as Ferr)
 2001 Out of the Blue (as System F) 
 2003 Right of Way
 2003 Together (as System F)
 2006 L.E.F.
 2008 Twice In A Blue Moon
 2009 Twice In A Blue Moon(Remixed)
 2009 Twice In A Blue Moon(Remixed2)
 2010 Once Upon A Night
 2010 ''Once Upon A Night (vol.2)
 2012 W.K.N.D.
 2016 Blueprint

Достижения

Награды 
 1989 De Grote Prijs van Nederland
 1999 Продюсер года (Ericsson Muzik Awards) Лондон
 1999 Trance Nation 1 — Platinum Sales Award
 1999 Trance Nation 2 — Gold Sales Award
 1999 Gold Sales Award (Art of Trance — Madagascar (Ferry Corsten Remix))
 1999 Trance Nation 3 — Gold Sales Award
 1999 Gold Sales Award (System F — Out the of Blue)
 1999 Trance Nation 4 — Gold Sales Award
 1999 Gold Sales Award (Gouryella — Gouryella)
 2000 Gold Sales Award (Gouryella — Walhalla)
 2000 Gold Sales Award (Ferry Corsten — Cry)
 2000 Gold Sales Award (Veracocha — Carte Blanche)
 2000 Dancestar Award: Лучший продюсер года
 2000 Silver Harp Award за значительный и выдающийся вклад в музыку Нидерландов
 2001 Trance Nation 2001 — Silver Sales Award
 2001 Gold Sales Award (System F Feat. Armin van Buuren — Exhale)
 2002 Gold Sales Award (Ferry Corsten — Punk)
 2003 BG Magazine Dance Awards: номинация «Лучший хит» (за трек «Rock Your Body Rock»)
 2005 Лучший трансовый диджей Ивисы
 2007 Лучший трансовый диджей Ивисы
 2007 SLAM!FM Диджей года

Номинации 
 2004 IDMA Лучший интернациональный DJ
 2004 IDMA Лучшая компиляция (Ferry Corsten: Mixed Live)
 2004 IDMA Лучший продюсер
 2004 TMF Dutch Awards Лучший национальный диджей
 2004 TMF Dutch Awards Лучшее видео (Rock Your Body Rock)
 2005 IDMA 20TH Annual International Dance Music Awards
 2005 IDMA Лучшее танцевальное видео (Punk)
 2005 IDMA Лучший продюсер
 2005 IDMA Лучший создатель ремиксов
 2006 IDMA Best Ortofon European DJ
 2007 IDMA Best Ortofon European DJ
 2008 IDMA Best Ortofon European DJ
 2008 IDMA Best Ortofon Global DJ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ferry Corsten на MySpace
 Ferry Corsten на The DJ List

Композиторы по алфавиту
Диджеи Нидерландов
Коллективы и музыканты в стиле транс